Een verkeersweg:
 N550 (België)
 N550 (Frankrijk)
 N550 (Nederland), zie Provinciale weg 550
 N-550 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing